Cseres:
 Toponime
 Dubová ()
 Nume de familie
 Tibor Cseres (1915, Gyergyóremete (Remetea), Harghita  1993, Budapesta)
 Monumentul Tibor Cseres (), Remetea

Vezi și 
 Cireșu
 Csere

Toponime maghiare
Nume de familie ungurești